Тиф:

 Тиф — група інфекційних захворювань: висипний тиф, поворотний, черевний і паратифи, в основі клінічних проявів яких гарячка та потьмарення свідомості, але ці хвороби спричиняють різні збудники;
 Черевний тиф — гостра антропонозна інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі;
 Паратиф — інфекційні хвороби антропонозної природи, що характеризуються тифоподібними проявами, але мають деякі відмінності в клінічній симптоматиці від класичного черевного тифу.
 Поворотний тиф — збірна назва, що об'єднує епідемічний (вошивий) (переносник збудника — воша) та ендемічний (кліщовий) (переносник збудника — кліщі) спірохетози, які перебігають з чергуванням нападів гарячки та періодів нормальної температури тіла (апірексії);
 Епідемічний (вошивий) поворотний тиф — інфекційна хвороба, що перебігає з чергуванням нападів гарячки та періодів нормальної температури тіла (апірексії), яку передають воші;
 Ендемічний (кліщовий) поворотний тиф — інфекційна хвороба, що перебігає з чергуванням нападів гарячки та періодів нормальної температури тіла (апірексії), яку передають кліщі;
 Епідемічний висипний тиф — епідемічна хвороба з групи рикетсіозів, яку передає платтяна воша;
 Ендемічний висипний тиф — ендемічна хвороба з групи рикетсіозів, яку передають блохи;
 Висипний тиф Скелястих Гір — інша назва плямистої гарячки Скелястих Гір, хвороби з групи рикетсіозів;
 Кліщовий висипний тиф Північної Азії — ендемічна хвороба з групи рикетсіозів;
 Північноавстралійський кліщовий висипний тиф — ендемічна хвороба з групи рикетсіозів;